Der Begriff Karwendelbahn bezeichnet:

 Karwendelbahn (Seilbahn), Luftseilbahn vom Mittenwald zur Karwendelspitze
 Karwendel-Bergbahn, Seilbahn in Pertisau in Tirol
 Mittenwaldbahn, Eisenbahnstrecke von Garmisch-Partenkirchen über Mittenwald und Seefeld in Tirol nach Innsbruck